William Sprague ist der Name folgender Personen:

* 
 William Sprague (Politiker, 1799) (1799–1856), US-amerikanischer Politiker (Rhode Island)
 William Sprague (Politiker, 1809) (1809–1868), US-amerikanischer Politiker (Michigan)
 William Sprague (Politiker, 1830) (1830–1915), US-amerikanischer Politiker (Rhode Island)
 William P. Sprague (1827–1899), US-amerikanischer Politiker (Ohio)